IFC puede referirse a:

 Corporación Financiera Internacional, por sus siglas en inglés (International Finance Corporation). Institución perteneciente al Banco Mundial. 
 Grupo IFC, empresa multinacional española del sector de la dermocosmética.
 Institución Fernando el Católico, institución cultural española.
 IFC (canal de televisión), canal de televisión.